Stadtpark (letteralmente "parco cittadino") può riferirsi a:
 Stadtpark – parco della città austriaca di Vienna
 Stadtpark – parco della città tedesca di Francoforte sull'Oder